LHB peut signifier :
 Late Heavy Bombardment, soit Grand bombardement tardif, une période ancienne de l'histoire du Système solaire qui a vu un intense bombardement de ses planètes telluriques par des astéroïdes.